«Вестник для русин Австрийского государства» () — правительственное печатное издание для русин (восточных славян), проживавших на территории Габсбургской монархии.

С июля 1849 по февраль 1850 года выходил в Лемберге (ныне Львов) под названием «Галичо-русский вестник» (под редакцией Н. Устиановича), затем с декабря 1866 года в Вене (редакторы И. Головацкий, Ю. Вислобоцкий).

Главное место в журнале отводилось правительственной информации и распоряжениям; кроме того, публиковались сообщения из разных мест Галичины и Карпатской Руси, литературные и исторические произведения, в частности А. Петрушевича), языковедческие дискуссии.

Газета занимала консервативные позиции, выступала как против ранних народовцев (украинофилов), так и против церковно-обрядового движения и русофильских деклараций в журнале «Слово» (1866).

Литература 
 Возняк М. З-за редакційних куліс віденського Вісника та Зорі Галицької. «ЗНТШ», 1912, т. 107.

Ссылки 
 Вісник для русинів Австрійської держави

Газеты Галиции и Лодомерии
Средства массовой информации Львова
История Львова